Loxton (Engeland)
 Loxton (Noord-Kaap), Zuid-Afrika
 Loxton (Australië)